

События 

 Греки захватывают болгарский город Скопье (Ускюб). Городским гарнизоном командовал представитель Болгарского царства Роман, сын Петра, после сдачи города он был некоторое время византийским стратигом в Абидосе, что позволяет сделать вывод о взятии Скопье посредством измены.
 Дуррес завоёван византийскими войсками.
 Построена церковь Григория в Ахлате.
 1005—1034 — Король Шотландии Малькольм II Маккеннет.
 май — Генрих II Святой назначает своего брата Бруно руководителем придворной канцелярии.
 6-7 июля — Собор в Дортмунде. В нём наряду с Генрихом II приняли участие не менее 15 епископов. Во время проведения собора было принято несколько всеобъемлющих документов, вносивших существенные коррективы в повседневную жизнь империи. Приняты изменения, касающиеся финансового обеспечения погребения умершего епископа: король и королева обязывались жертвовать в каждом подобном случае 1500 пфеннигов из собственной казны, спасая, таким образом, многих малоимущих граждан от необходимости отдавать последнее из своего кармана. Также именно на соборе было принято решение о начале нового похода против Польши в конце лета этого года.
 Война немцев с поляками. Чехи и лютичи за немцев.
 При фатимидском халифе аль-Хакиме было основано крупное научное учреждение «Дар-ал-хикма», просуществовавшее до 1171 г.
 В крепости Позен архиепископ Тагино Магдебургский добился заключения мира между Генрихом и Болеславом. Последний был вынужден уступить перед превосходящими силами противника.
 Убит последний Саманид — Мунтасир.
 Китай начинает выплату дани киданям.
 Ок.1005 — Сын Ле Дай Ханя убил своего брата и захватил престол Вьетнама. Прославился как величайший злодей и распутник.

Русь 
 Этим годом датируется старейший археологический объект, найденный на территории Казани. Ряд историков считает 1005 год условной датой основания Казани.
 Первое упоминание о городе Волковыск Гродненской области, Республика Беларусь.
 Учреждение Туровской епархии (по иным сведениям с 1088 года).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1005 году
 Генрих II, граф Люксембурга с 1026 года, герцог Баварии с 1042 года под именем Генрих VII (ум. 1047).
 Дромтонпа, буддийский учитель, основной ученик и преемник Атиши, основатель школы кадампа (ум. 1064).
 Климент II, папа римский (ум. 1047).
 Макбет, король Шотландии из Морейской династии с 1040 года (ум. 1057).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1005 году
 25 марта — Кеннет III, король Альбы (Шотландии) (род. ок. 967).
 16 ноября — Эльфрик Эбингдонский, архиепископ Кентерберийский (995—1005), святой Римско-Католической церкви.
 14 декабря — Адальберон II, епископ Вердена в 984 году, епископ Меца с 984 (род. 958).
 Кинан ап Хивел, король Гвинеда, Дехейбарта и Поуиса (род. 999).
 Сигмунд Брестиссон, главный герой «Саги о фарерцах» наряду с Трандом с Гаты (род. 961).

Примечания

См. также